Giesler ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Pepita Giesler, deutsche Kamerafrau
 Erwin Giesler (1926–2003), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Giesler (1793–1870), deutscher Kaufmann
 Gerd Giesler (* 1940), deutscher Verleger
 Hermann Giesler (1898–1987), deutscher Architekt
 Johann Konrad Giesler († 1712), deutscher barocker Baumeister und Architekt
 Lorenz Giesler († 1685), deutscher Arzt
 Manfred Hülsken-Giesler (* 1966), deutscher Pflegewissenschaftler
 Markus Giesler (* 1976), deutscher Konsumforscher und Dozent für Marketing
 Paul Giesler (1895–1945), deutscher Politiker der NSDAP und bayerischer Ministerpräsident; Bruder von Hermann Giesler

Siehe auch:
 Gieseler
 Gießler
 Gisler
 Kiesler